Lubuk Rukam (Kandis), een plaats in Indonesië
Lubuk Rukam (Peninjauan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing